Antoine Masson (1636-1700), graveur français ;
 Antoine Masson (1806-1860), physicien français.